Fiandeira pode ser:
 mulher que fia (isto é, transforma em fio) uma fibra, particularmente o linho;
 Fieira — apêndices no abdómen dos aracnídeos que produzem a seda de que são feitas as teias;
 Nornas — as três fiandeiras da mitologia nórdica.

Desambiguação